Kap Spartivento (italienisch: Capo Spartivento) ist der Name von zwei Kaps in Italien: 

 Das Kap Spartivento (Kalabrien) (im Altertum Herculis promontorium) in der Provinz Reggio Calabria, die Südspitze des italienischen Festlandes im Ionischen Meer. 
 Das Kap Spartivento (Sardinien) in der Provinz Cagliari, an der Südspitze von Sardinien.